Марко Аурелио Спалл Майя (, р.1965) — бразильский профсоюзный и политический деятель, председатель Палаты Представителей Национального конгресса Бразилии.

Биография 
Родился в Каноасе в 1965. Работал металлургом, затем в профсоюзе металлургов Каноаса. Является членом Партии трудящихся с 1985. С января 2005 — депутат Палаты Представителей Национального конгресса Бразилии от штата Риу-Гранди-ду-Сул. В декабре 2010 года занял должность спикера нижней палаты Национального конгресса, после того как его предшественник, Мишел Темер, был избран вице-президентом в команде нынешнего президента Бразилии Дилмы Руссеф. 1 февраля 2011 был избран на должность спикера Палаты Представителей Национального конгресса, за его кандидатуру было отдано 375 голосов из 513 возможных..

Примечания 

Председатели Палаты депутатов Бразилии
Социалисты Бразилии
Члены Партии трудящихся (Бразилия)